— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Исикава Гоэмон (1558—1594) — ниндзя.
 Исикава, Дзюн (1899—1987) — японский писатель.
 Исикава, Ёдзо (1925—2014) — директор Управления национальной обороны Японии.
 Исикава, Кайто (род. 1993) — японский сэйю.
 Исикава, Каору (1915—1989) — специалист в области управления качеством.
 Исикава, Касуми (род. 1993) — японская теннисистка.
 Исикава, Кодзи (род. 1968) — японский художник.
 Исикава, Наохиро (род. 1981) — японский футболист.
 Исикава, Рика (род. 1985) — японская певица, актриса.
 Исикава, Сёко (род. 1990) — японская фигуристка.
 Исикава, Суэхиро (род. 1979) — японский бегун-марафонец.
 Исикава, Такаюки (род. 1975) — японский музыкант.
 Исикава, Такубоку (1886—1912) — японский поэт, критик.
 Исикава, Тиаки(род. 1969) — японская певица, композитор.
 Исикава Тоёнобу (1711—1785) — японский художник.
 Исикава, Тревис (род. 1983) — американский бейсболист
 Исикава, Хидэо (род. 1969) — японский сэйю.
 Исикава, Юи (род. 1989) — японская сэйю.

Топоним 
 Исикава — префектура, расположенная в регионе Тюбу на острове Хонсю, Япония.
 Исикава — уезд префектуры Фукусима, Япония.
 Исикава — уезд префектуры Исикава, Япония.
 Исикава — посёлок в Японии, находящийся в уезде Исикава префектуры Фукусима.

См. также 
 Диаграмма Исикавы